Петр Кмент (; 20 августа 1942, Прага — 22 августа 2013) — чешский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико, чемпион Европы по борьбе 1968 года.

Выступал за спортивный клуб чешской полиции «Руда Гвезда Прага». Своими выступлениями продолжил традицию известных чехословацких борцов-супертяжеловесов, заложенную Густавом Фриштейнским. По окончании спортивной карьеры работал в медицине, а затем — президентом спортивного общества полиции «Олимп» (Прага).

Достижения 
Олимпийские игры:
 Олимпийские игры 1964 — 4 место
 Олимпийские игры 1968 — 3 место
 Олимпийские игры 1972 — 7 место
Чемпионат мира:
 Чемпионат Мира 1965 — 3 место
 Чемпионат Мира 1966 — 3 место
 Чемпионат Мира 1967 — 3 место
 Чемпионат Мира 1971 — 3 место
 Чемпионат Мира 1973 — 2 место
Чемпионат Европы:
 Чемпионат Европы 1966 — 3 место
 Чемпионат Европы 1967 — 3 место
 Чемпионат Европы 1968 — 1 место
 Чемпионат Европы 1970 — 6 место
 Чемпионат Европы 1972 — 6 место

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Чехословакии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе